Beaver County kan syfta på flera olika countyn i Nordamerika:

 Beaver County, Alberta
 Beaver County, Oklahoma 
 Beaver County, Pennsylvania 
 Beaver County, Utah